Charles Fleury peut désigner :
 Charles Fleury (1605-1652), un luthiste français ;
 Charles Fleury (1819-1885), un homme politique français ;
 Charles Fleury (1828-1899), un architecte français.